Влади́мир Боярский:
 Боярский, Владимир Ефимович (род. 1947) — музыкант, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ (1997).
 Боярский, Владимир Ильич (наст. имя Баерский Владимир Гелярович) (1901—1945) — полковник, деятель «власовского» движения.